Die Deutsche Rennsport-Meisterschaft 1976 war die fünfte Saison der Deutschen Rennsport-Meisterschaft (DRM).

Meisterschaft 

Es wurden zehn Rennen in der 1. und 2. Division ausgetragen. Das erste Rennen fand am 2. Mai auf dem Nürburgring und das letzte Rennen der Saison fand auf dem Hockenheimring am 26. September statt.

In dieser Saison waren neben den Gruppe 2 und Gruppe 4 Rennwagen, die nach dem Reglement von 1975 aufgebaut waren auch neue Fahrzeuge nach der 1976-Homologation zugelassen. Da nur Porsche mit dem 934 einen Wagen nach neuem Reglement anbot, wurde dieser Gruppe 4-Rennwagen überwiegend von Teams, die in der 1. Division starteten, eingesetzt.

Erstmals wurden ab dieser Saison auch Punkte international und nicht ausschließlich an Fahrer mit einer deutschen Rennlizenz vergeben.

Hans Heyer gewann mit einem Ford Escort II RS mit 160 Punkten seinen zweiten Meistertitel vor Klaus Ludwig. Der sich ebenfalls zum zweiten Mal den Vizetitel sichern konnte.

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:

Fahrerwertung 
Folgende Fahrer kamen in die Punktewertung.

Einzelnachweise 

Deutsche-Rennsport-Meisterschafts-Saison
Motorsportsaison 1976